1993 Голяма награда на Португалия е 13-о за Голямата награда на Португалия и четиринадесети кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 26 септември 1993 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Португалия